Raipur (district), een district van de Indiase staat Chhattisgarh
Raipur (stad), een stad in bovengenoemd district